Il campionato di Serie A1 di pallacanestro maschile 1998-1999 è stato il settantasettesimo organizzato in Italia.

A questa edizione prendono parte 14 squadre, che si incontrano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno. La vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0. Al termine della stagione regolare le prime 12 squadre si qualificano per i play-off. Le prime 4 accedono direttamente ai quarti di finale, mentre le altre 8 si giocano la partecipazione in un turno preliminare al meglio delle 3 partite. Quarti, semifinali e finale si giocano al meglio delle 5 partite.

L'ultima classificata retrocede in serie A2.

Stagione regolare

Classifica

Play-off

Verdetti
 Campione d'Italia:  Pallacanestro Varese
Formazione: Alessandro De Pol, Giacomo Galanda, Maurizio Giadini, Andrea Meneghin, Veljko Mršić, Gianmarco Pozzecco, Daniel Santiago, Cristiano Zanus Fortes, Alessandro Bianchi, Francesco Vescovi. Allenatore: Carlo Recalcati.
 Retrocessioni in Serie A2: Mabo Pistoia.
 A fine stagione la S.D.A.G. Gorizia cede i diritti di Serie A1 alla Scavolini Pesaro e si autoretrocede in Serie B d'Eccellenza. La Mabo Pistoia cede il titolo di A2 a Fabriano cessando l'attività.

Bibliografia
 Almanacco illustrato del Basket 1991, ed. Panini, 1990.
 Almanacco ufficiale del campionato italiano di basket, Libreria dello Sport, 2006.

Voci correlate 
Coppa Italia di pallacanestro maschile 1999
Supercoppa italiana di pallacanestro maschile 1998

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 1998
Pallacanestro nel 1999
1999